Långvattnet kan syfta på ett antal insjöar med mera:

I Finland
 Långvattnet, Åbo (finska: Pitkäsalmi) – ett sund vid Åbo stad i Egentliga Finland

Sverige

Orter
 Långvattnet, Åsele kommun – en by vid Långvattensjön, Åsele kommun,

Småland 
Långvattnet, Småland, sjö i Vaggeryds kommun,  (29,2 ha)

Bohuslän 
Långvattnet, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (1,35 km²)

Dalsland 
Långvattnet (Laxarby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (9,9 ha)
Långvattnet (Dals-Eds socken, Dalsland, 654070-127835), sjö i Dals-Eds kommun,  (7,33 ha)
Långvattnet (Dals-Eds socken, Dalsland, 654292-127710), sjö i Dals-Eds kommun, 
Långvattnet (Håbols socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Långvattnet (Rölanda socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Långvattnet (Rännelanda socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun,  (47,9 ha)

Värmland 
Långvattnet, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (43,6 ha)

Dalarna 
Långvattnet, Dalarna, sjö i Lindesbergs kommun och Smedjebackens kommun i Malingsbo-Kloten,  (3,02 km²)

Hälsingland 
Långvattnet, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (61,4 ha)

Jämtland 
Långvattnet (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (48,5 ha)
Långvattnet, Krokoms kommun, sjö i Oldfjällen i Offerdals socken i Krokoms kommun,  (4,22 km²)
Lill-Långvattnet, sjö i Ragunda kommun och Östersunds kommun,  (14,6 ha)
Långvattnet (Lits socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun och Östersunds kommun,  (34,3 ha)
Långvattnet (Frostvikens socken, Jämtland, 713742-143758), sjö i Strömsunds kommun,  (8,61 ha)
Långvattnet (Frostvikens socken, Jämtland, 714507-145213), sjö i Strömsunds kommun,  (10,6 ha)
Långvattnet (Frostvikens socken, Jämtland, 716352-145208), sjö i Strömsunds kommun,  (27,5 ha)
Övre Långvattnet, sjö i Strömsunds kommun,  (56,9 ha)
Långvattnet (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (32 ha)
Långvattnet (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (50,8 ha)
Yttre Långvattnet, sjö i Strömsunds kommun,  (1,23 km²)

Ångermanland 
Långvattnet (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (52,3 ha)
Långvattnet (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (12,4 ha)
Långvattnet (Vibyggerå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (20,9 ha)
Långvattnet (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (1,12 km²)
Långvattnet (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (56,3 ha)
By med samma namn vid sjön
Väster-Långvattnet, sjö i Strömsunds kommun,  (16,7 ha)
Öster-Långvattnet, sjö i Strömsunds kommun,  (8,79 ha)
Långvattnet (Anundsjö socken, Ångermanland, 704596-161397), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (19,2 ha)
Långvattnet (Anundsjö socken, Ångermanland, 708144-160627), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,05 km²)
Långvattnet (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (52,4 ha)
Långvattnet (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,98 km²)

Lappland 
Långvattnet, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (17,6 km²)

Se även 
Långevattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn